

События 

 Январь — армия Хулагу пересекает Амударью (начало «Жёлтого крестового похода»). В течение года взято большинство горных крепостей хашашинов в Иране, в том числе Меймундиз (19 ноября) и Аламут (15—19 декабря).
 Заложено основание государства ильханов Ирана (1256—1353), в годы расцвета охватывавшего Иран, Афганистан, Закавказье, Ирак и восточную часть Малой Азии. Ставка ильхана находилась в Южном Азербайджане.
 Ата Малик Джувейни поступает на службу к Хулагу. Позже Насир ад-Дин ат-Туси, персидский учёный-энциклопедист, живший в Аламуте, становится советником Хулагу.
 Война Никейской империи с болгарами заканчивается поражением последних. В мае подписан мирный договор. В октябре начинается война никейского императора Феодора Ласкариса с Эпирским деспотатом из-за городов Диррахий и Сервия.
 Первое летописное упоминание города Свислочь, Гродненской области Республики Беларусь.
 Император Феодор II Ласкарис, заподозрив Михаила Палеолога в измене, приказал схватить его. Михаил бежал к конийскому султану Кай Кавусу II. Султан дал ему в командование ромейский полк. В октябрьском бою против монголов Байджу-нойона полк хорошо проявил себя, но битву румские турки проиграли. Феодор предложил Палеологу вернуться и назначил его великим коноставлом (командующим армией).
 Венецианцы изгнаны из Тира Филиппом де Монфором. Начало Войны святого Саввы в Акре.
 1256—1258 — Монголы во главе с Хубилаем, братом Мункэ, вторглись в Сычуань и проникли дальше на юг, в Дали. Направлены отряды для завоевания Тибета и Индокитая. Хубилай начал войну за овладение провинцией Хубэй.
 Количество монахов в ордене доминиканцев достигает семи тысяч.
 Создан орден августинцев путём объединения нескольких общин отшельников.
 Ирландское королевство Брейфне распадается на Восточное Брейфне и Западное Брейфне, после начала войны между О'Рейллис и О'Руайрк.
 Начинается война за Эвбейское наследство, в которой участвуют большинство лордов франкской Греции, Венеция и Генуя.
 Первое упоминание о Львове.
 Роджер Бэкон вступает в орден францисканцев.
 Ростислав Михайлович совершил поход на Тырново, но не был принят знатью Болгарии и был вынужден уступить царский престол Мицо Асеню.
 Людовик Святой заставил короля Кастилии и Леона Альфонсо X передать Наварре временно города Фуэнтеррабия и Сан-Себастьян.
Смерть хана Батыя

Правители 
 Государство ильханов Ирана — Хулагу (1256—1265).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1256 году
 6 января — Гертруда Великая, немецкий мистик.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1256 году
 4 января — Бернард (герцог Каринтии).
 20 января — Рено де Вишье, великий магистр ордена тамплиеров.
 Михаил I Асень, Коломан II Асень — цари Болгарии.
 Онанья Феофилатович и Михалко Степанич (младший) — новгородские посадники.
 Батый — хан Золотой Орды

См. также